The Stronger Mind – cortometraggio del 1912 diretto da Frank Beal
The Stronger Mind – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph De Grasse